Perú puede referirse a:

Países 

 Perú, país de América del Sur.

Educación 

 Peru State College, centro educativo superior de la localidad de Perú, Nebraska, Estados Unidos.

Historia 

 Virreinato del Perú, antiguo entidad española.
Protectorado del Perú, protectorado establecido por José de San Martín
 República del Norte del Perú, antigua entidad confederada
 República del Sur del Perú, antigua entidad confederada
 República Peruana (1838-1839),  régimen político que sucedió a la Confederación Perú-Boliviana en el año 1838 hasta la restauración peruana por Agustín Gamarra.
Confederación Perú-Boliviana, antigua entidad territorial conformada por el Perú
Estados Unidos de Perú y Bolivia, proyecto de unión federal.

Localidades y divisiones administrativas 

 Perú, localidad de Argentina.
 Perú, localidad de Illinois, Estados Unidos.
 Perú, localidad de Indiana, Estados Unidos.
 Old Peru, localidad de Iowa, Estados Unidos.
 Perú, localidad de Kansas, Estados Unidos.
 Perú, localidad de Maine, Estados Unidos.
 Perú, localidad de Massachusetts, Estados Unidos.
 Perú, localidad de Nebraska, Estados Unidos.
 Perú, localidad de Nueva York, Estados Unidos.
 Perú, aldea de Nueva York, Estados Unidos.
 Perú, localidad de Pensilvania, Estados Unidos.
 Perú, localidad de Vermont, Estados Unidos.
 Perú, localidad de Virginia Occidental, Estados Unidos.
 Perú, localidad de Winsconsin, Estados Unidos.
 El Perú, barrio de Santa Cruz de Tenerife, España.
 El Perú, sitio arqueológico maya localizado en Guatemala.
Mi Perú, uno de los distritos que conforman el Callao, Perú.
 El Perú, localidad del estado Bolívar, Venezuela.

Literatura 

 El Perú, libro de Antonio Raimondi.

Música 

 Mi Perú, vals de los Hermanos Zañartu.
 El Perú, sencillo de Juan Gabriel.

Publicaciones 

 El Perú, periódico editado hasta 1917.

Transporte 

 Perú, calle del centro de la ciudad de Buenos Aires.
 Perú, estación del subte de Buenos Aires, Argentina.

Televisión

 Peru, Kaioshin del universo 2 de Dragon Ball Super.